

Miejscowości w Polsce i na Ukrainie 
 Czerniawa (obwód lwowski) – wieś
 Czerniawa (obwód chmielnicki) – wieś
 Czerniawa-Zdrój – uzdrowisko, obecnie dzielnica Świeradowa-Zdroju

Inne 
 Czerniawa – polana i przełęcz pod Nową Górą w Pieninach
 Czerniawa – potok w Beskidzie Sądeckim
 Czerniawa – rzeka na Ukrainie

Przypisy